Brognon kan syfta på:
 Brognon, Ardennes
 Brognon, Côte-d'Or